Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Masculino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Masculinas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Feminino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Femininas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Mistas

Este artigo lista os resultados da Categoria Duplas Masculinas no Campeonato Mundial de Badminton de 2007.

Cabeças-de-chave
 Fu Haifeng / Cai Yun
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Markis Kido / Hendra Setiawan
 Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
 Candra Wijaya /  Tony Gunawan
 Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
 Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari
 Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto
 Anthony Clark / Robert Blair
 Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
 Lars Paaske / Jonas Rasmussen
 Albertus Susanto Njoto / Yohan Hadikusumo Wiratama
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
 Hendra Gunawan / Joko Riyadi
 Tan Bin Shen / Ong Soon Hock
 Shuichi Sakamoto / Shintaro Ikeda

Primeiras Rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Fontes
Tournamentsoftware.com: 2007 World Championships - Men's Doubles

Campeonato Mundial de Badmínton de 2007